Лэдд () — фамилия.

Известные носители:
 Лэдд, Алан (1913—1964) — американский актёр.
 Лэдд, Маргарет (род. 1942) — американская актриса.
 Лэдд, Джордан (род. 1975) — американская актриса.
 Лэдд, Джордж Трамбалл (1842—1921) — американский философ, психолог и педагог.
 Лэдд, Хейли (род. 1993) — валлийская футболистка.
 Лэдд, Шерил (род. 1951) — американская актриса, певица и писательница.
 Лэдд, Эндрю (род. 1985) — канадский хоккеист.

Двойная фамилия 
 Коулман-Лэдд, Анна (1878—1939) — американский скульптор.